Latijnse benaming voor de Zon
Sol Invictus, een Romeinse god van de Zon
Sól, een zonnegodin in Noordse en Germaanse mythologie
colloïde of sol, een mengsel van twee stoffen
sol (alchemie), een term uit de alchemie
Sol (bier), een biermerk uit Monterrey
Sol (Madrid), een wijk in de Spaanse stad Madrid
Sol (metrostation), een metrostation in de Spaanse hoofdstad Madrid
Sol (nummer), een single van de Nederlandse band Nova
Solidus (munt) (ook sol), oude Franse munt ook wel sou genoemd
Peruviaanse sol, de munteenheid in Peru
G (muziek) of sol, een muzieknoot
sol (tijdseenheid), een dag op Mars

Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek, later Cereolfabriek

Personen met de voornaam Sol of met "Sol" als roepnaam:
Sol C. Siegel, een Amerikaans filmproducent (1903-1982)
Sol Campbell, een Engels voetballer
Souleymane Bamba, een Ivoriaans voetballer